Гостевой дом — частное домовладение, владелец которого сдаёт его внаём (в аренду) целиком или покомнатно (типа гостиницы). Также к этому понятию относится: 

 Гостевой дом Ханг Нга — здание необычной архитектуры во Вьетнаме, спроектированное и построенное в 1990 году архитектором Данг Вьет Нга.